Debreceni Vasutas Sport Club, bildad 12 mars 1902, är en fotbollsklubb från Debrecen i Ungern. 

Klubben har blivit ungerska mästare 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2008/09, 2009/10, 2011/12 och 2013/14. 

Klubben nådde gruppspelet i Uefa Champions League 2009/2010. Under kvalet besegrade Debrecen bland annat Kalmar FF. Debrecen slutade gruppspelet på sista plats med 0 poäng i en grupp tillsammans med ACF Fiorentina, Olympique Lyonnais och Liverpool FC.

Placering tidigare säsonger

Färger 
Debreceni VSC spelar i röd trikåer, bortastället är vit.

Dräktsponsor
 1977 – 2003 Adidas
 2003 – 2004 Nike
 2005 – nutid Adidas

Trikåer

Nämnvärda spelare 
 Gergely Rudolf, (2007 – 2010)

Källor

Externa länkar 
 Officiell webbplats
 Debreceni VSC på facebook
 Debreceni VSC på foot.dk arkiv
 Debreceni VSC på Soccerway
 Debreceni VSC på Sofascore
 Debreceni VSC på Transfermarkt
 Debreceni VSC på Globalsportsarchive

Fotbollsklubbar i Ungern
Debreceni VSC